individuell bezieht sich auf:

 das Individuum
 die Individualität

Siehe auch: